Raimond Aumann (Augsburg, 12 de outubro de 1963) é um ex-futebolista alemão que atuava como goleiro.

Aumann era goleiro na Bundesliga entre 1982 e 1994, e com o Bayern Munique venceu seis títulos (em 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 e 1994). Também participou de duas Copas Alemãs, antes de ser transferido para o Besiktas, em 1994, onde ajudou o time a vencer um título em 1995.

Atuou em 4 jogos internacionais em 1989 e 1990, ano em que jogou na Copa do Mundo. Pouco aproveitado no Beşiktaş, Aumann se aposentou do futebol em 1995.

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Bayern München
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores campeões da Copa do Mundo FIFA